Brugwachtershuis (gebouw), gebouw voor de brugwachter 
 Brugwachtershuis (Dokkum), rijksmonument in Dokkum
 Brugwachtershuisje (Abrug, Groningen), gemeentelijk monument in de stad Groningen.
 Brugwachtershuisje (Stadskanaal), gemeentelijk monument in Stadskanaal.